Hans Gummel ist der Name folgender Personen:

* Hans Gummel (Prähistoriker) (1891–1962), deutscher Archäologe, Vor- und Frühgeschichtler
 Hans Gummel (Mediziner) (1908–1973), deutscher Chirurg und Onkologe